Аманча Сейсенович Акпаев (; 1937—2004) — президент национального Олимпийского комитета Республики Казахстан (1993—2002). Заслуженный тренер СССР (1992).

Карьера 
Уроженец села Владимировка (Енотаевский район, Астраханская область). В 1961 году окончил Казахский институт физической культуры.

С 1961 года — преподаватель физического воспитания Кзыл-Ординского педагогического института.

С 1963 года — инструктор, главный тренер Республиканского совета Союза спортивных обществ и организаций,

С 1965 года — на комсомольской работе; инструктор, заведующий отделом спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ЛКСМ Казахстана.

С 1970 года — председатель Комитета молодежных организаций Казахстана.

С августа 1971 года — председатель Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров Казахской ССР.

С 1986 года — председатель Госкомитета Казахской ССР по физкультуре и спорту.

С января 1991 года — председатель Государственного комитета Казахской ССР по делам молодежи, физкультуре и спорту, а с августа 1991 года — первый заместитель министра туризма, физкультуры и спорта Республики Казахстан.

В 1993—2002 годах — президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан.

Награды 
 Орден «Курмет» (1996 год),
 Орден Дружбы народов,
 Орден Знак Почёта (дважды),
 Золотой Олимпийский орден — высшая награда МОК (1997 год),
 Две медали,
 Заслуженный деятель Казахстана (под номером 1),
 Заслуженный работник физической культуры Казахстана,

Ссылки 
 Скончался первый президент Национального Олимпийского комитета РК Аманча Акпаев 
 Биография на сайте ЦентрАзия
 У истоков олимпийского движения

Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎
Преподаватели вузов Казахстана
Президенты НОК Казахстана
Функционеры ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Похороненные в Алма-Ате